Фелленберг, Филипп фон (1771—1844) — швейцарский учёный-педагог и филантроп, агроном.
  — бернский геолог.